Die Internazionali Femminili di Palermo 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Juli 2004 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Flavia Pennetta mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Anabel Medina Garrigues / Arantxa Sánchez Vicario mit 6:3 und 7:64 gegen Ľubomíra Kurhajcová / Henrieta Nagyová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali Femminili di Palermo 2004 fand vom 17. bis 19. Juli 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Palermo